Snabbdvärgfotingar (Scutigerellidae) är en familj av mångfotingar. Enligt Catalogue of Life ingår snabbdvärgfotingar i ordningen dvärgfotingar, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Scolopendrellida, ordningen dvärgfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Scutigerellidae 40 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Dvärgfotingar